Ибиракату () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический микрорегион Монтис-Кларус. Население составляет 7037 человек на 2006 год. Занимает площадь 359,220 км². Плотность населения — 19,6 чел./км².

История 
Город основан 21 декабря 1995 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.754.738,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.873,77 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,615 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс